Меспельбрунн — община в Германии, в земле Бавария.
 Замок Меспельбрунн — средневековый замок на территории города Меспельбрунн, между Франкфуртом и Вюрцбургом.
 Эхтер фон Меспельбрунн, Юлиус (18 марта 1545, Меспельбрунн, Франкония — 13 сентября 1617, крепость Мариенберг, Вюрцбург) — князь-епископ Вюрцбурга и герцог Франконии.